

Жінки 
 Літинська Марта Іванівна (* 1949) — українська шахістка, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, математик.

 Літинська Оксана (* 1976) — українська альпіністка, голова Пласту у Великій Британії, фінансовий директор банку CIB International.

Чоловіки 
 Літинський Володимир Осипович (* 1946) — кандидат технічних наук. Почесний геодезист України.
 Літинський Генріх Ілліч (1901—1985) — композитор та педагог радянських часів. Професор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР та Чуваської АРСР. Народний артист Якутської АРСР та Татарської АРСР.
 Літинський Зиновій Іванович (* 1956) — радянський футболіст, нападник/півзахисник.
 Літинський Ібрагім Мойсейович (1908—1958) — український живописець-плакатист.
 Літинський Святослав Володимирович (* 1981) — український громадський діяч, кандидат фізико-математичних наук та викладач, відомий захисник української мови.
 Літинський Тарас Зіновійович (*1981) — український футболіст, нападник і півзахисник.

 Літинський заказник
 Літинський замок
 Літинський краєзнавчий музей імені Устима Кармалюка
 Літинський парк
 Літинський повіт
 Літинський провулок
 Літинський район

Українські прізвища